Fëdor Fëdorovič Selivanov – chimico russo
 Kondratij Selivanov – religioso russo
 Valentin Selivanov – regista sovietico